Aschanti steht für:

 Aschanti (Volk), westafrikanische Volksgruppe im Süden Ghanas
 Aschanti-Twi, kurz Aschanti, Dialekt in Westafrika, siehe Twi (Sprache)
 Aschanti IV, eine klassische deutsche Segelyacht

Aschanti als Namensbestandteil:
 Aschantireich, historisches Reich (1680–1896) im Gebiet des heutigen Ghana
 Hochland von Aschanti in Ghana
 Aschantinuss, Synonym für Erdnuss

Die Aschanti steht für:
 ein Gedicht von Rainer Maria Rilke, siehe Liste der Gedichte aus dem Buch der Bilder

Siehe auch:

 Ashanti (Begriffsklärung)